Bockholm är en ö på Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 35 kilometer öster om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors. Bockholm har Bänö i öster, Bänö ön i söder, Jyddö ön i sydväst och Ulversö i nordväst.

Bockholm sträcker sig ungefär  km i öst–västlig riktning och 600 meter i nord–sydlig riktning. Öns area är  hektar  och högsta punkten är drygt 20 meter över havet.

Terrängen på Bockholm består av hällmarksskog som övergår i alskog i lågt liggande områden. Längs den södra stranden växer vass och även Hemsundet mellan Bockholm och Bänö är igenväxt av vass.

Kraftledningen från fasta Åland till Sottunga passerar över Bockholm. Här grenar även en mindre kraftledning av till Bänö ön och Jyddö ön.

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö